Флаг Гаринского городского округа является символом муниципального образования «Гаринский городской округ» Свердловской области России.

Флаг утверждён 26 июня 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4417.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух равных вертикальных зелёной и синей полос, по центру которого помещено изображение княжеской короны и сидящей под ней белки, выполненное жёлтым, белым, красным, синим и чёрным цветами.

Обратная сторона аналогична лицевой».

Обоснование символики 
Белка обобщённый символ лесных богатств и рачительного хозяйствования. Сопровождающая её княжеская шапка указывает на Пелымское княжество.

Синий и зелёный цвета полотнища соотносятся с природной чистотой, мирным трудом и лесной промышленностью.

Примечания 

Гари (Свердловская область)
Гаринский городской округ
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением белки